

Medaglie

Teste di serie

  Birjan Jaqıpov (Campione)
  Patrick Lourenco (Quarti)
  Jack Bateson (Sedicesimi)
  Tosho Kashiwasaki (Sedicesimi)

<li>  Yosvany Veitía (Semifinali)
<li>  Salman Alizade (Ottavi)
<li>  Lv Bin (Ottavi)
<li>  Anthony Chacón (Quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013